

Toponymes 
Boren peut se référer à :
 Boren, une commune de l'arrondissement de Schleswig-Flensbourg, Land de Schleswig-Holstein, Allemagne ;
 , un lac de la province d'Östergötland, Suède.